Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2017 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Chan Yung-jan in Martina Hingis sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske dvojice
2017